Juan Castro (o Juan de Castro) puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Juan Castro Blanco (siglo XIX-siglo XX), filántropo costarricense.
 Juan Castro Nalli (n.1940), compositor y concertista de piano peruano.
 Juan Castro (periodista) (1971-2004), periodista argentino.
 Juan Castro Prieto (n.1959), empresario y político chileno.
 Juan de Castro (agustino) (1547-1611), religioso agustino español, arzobispo de Bogotá.
 Juan de Castro (cardenal) (1431-1506), obispo y cardenal español. 
 Juan de Castro Reyes (1933-2007), sacerdote chileno.
 Juan de Dios Castro Lozano (n.1942), político, catedrático, y abogado mexicano.
 Juan Francisco Castro (militar) (1904-1976), militar y político argentino.
 Juan Francisco de Castro Fernández (1721-1790), sacerdote y abogado español.
 Juan José Castro (1895-1968), compositor, pianista, violinista, y director de orquesta argentino.
 Juan Manuel Castro Prieto (n.1958), fotógrafo español.

Además, puede hacer referencia a:

 Parque nacional Juan Castro Blanco, parque costarricense creado en 1992.